Ла Меса дел Осо има више значења:

 Ла Меса дел Осо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Меса дел Осо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику